Osoby o tym nazwisku:
 Franck Essomba – kameruński piłkarz
 Thomas Essomba – kameruński bokser, olimpijczyk